Hope kan syfta på:

 Hope-diamanten – en del av den omslipade franska blå krondiamanten
 Liverpool Hope HC – en handbollsklubb från Liverpool i England
 Hope (instrumental) –  en instrumental av den kanadensiska progressiv rock bandet Rush
 Hope (klädmärke) – ett svenskt klädmärke grundat 2001
 Hope (1997) – en amerikansk TV-film

Personer
 Hope (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Personer med förnamnet 
 Hope Emerson, skådespelare
 Hope Lange, skådespelare
 Hope Mirrlees, författare och översättare
 Hope Solo, fotbollsspelare

Fiktiva
 Hope Williams Brady, karaktär i såpoperan Våra bästa år

Geografi

Antarktis 

 Hope (sjö), 
 Hope Bay – en vik i västra Antarktis

Jamaica 

 Hope Bay (ort), Parish of Portland,

Kanada 

 Hope, British Columbia, 
 Hope, Québec,

Storbritannien 

 Hope, Derbyshire, ort, England, 
 Hope, Wales, community, Flintshire, 
 Hope, Durham, England, 
 Hope, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Hope, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England

USA 

 Hope, Arkansas, countyhuvudort, Hempstead County, 
 Hope, Indiana, ort i Bartholomew County, 
 Hope, Kansas, Dickinson County, 
 Hope, Maine, ort i Knox County, 
 Hope, North Dakota, ort i Steele County, 
 Hope, New Jersey, ort i Warren County, 
 Hope, New Mexico, ort i Eddy County, 
 Hope, Alaska, Kenai Peninsula Borough, 
 Hope, Idaho – en ort

Se även
 Hope Valley